Protagrotis extensa är en fjärilsart som beskrevs av Smith 1905. Protagrotis extensa ingår i släktet Protagrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
extensa